Eliteserien 2023 – 79. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych piłki nożnej mężczyzn w Norwegii. 
Rozgrywki toczą się w jednej grupie i bierze w niej udział 16 drużyn, grających systemem kołowym, które w okresie od 10 kwietnia 2023 do 2 grudnia 2023 rozegrają 30 kolejek meczów.
Sezon zakończy baraż o miejsce w następnym sezonie w Eliteserien.
Mistrzostwo broni drużyna Molde.

Drużyny

Rozgrywki 
W sezonie 2023 drużyny rozegrają 30 kolejek ligowych po osiem meczów (razem 240 spotkań) w dwóch rundach – wiosennej i jesiennej.
Po zakończeniu sezonu mistrz zapewni sobie start w eliminacjach do Ligi Mistrzów, a wicemistrz i 3. drużyna oraz zwycięzca Pucharu Norwegii zagrają w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy UEFA.
Dwie ostatnie drużyny spadną bezpośrednio do OBOS-ligaen (1. divisjon), a 14. drużyna zagra w barażach o utrzymanie z najlepszą drużyną baraży między drużynami z miejsc 3–6 OBOS-ligaen.

Tabela

Wyniki spotkań

Najlepsi strzelcy

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2023 w Norwegii